Mardirossian ist der Name von:

 Mihran Mardirossian (1870–1936), armenischer Publizist
 Mousheg Mardirossian, Primas der Westlichen Prälatur der Armenischen Apostolischen Kirche in den USA (Katholikat von Kilikien).